Ярахмедов — фамилия.

Известные носители:
 Ярахмедов, Азим Алаудинович (род. 1960) — российский дипломат.
 Ярахмедов, Александр (род. 1974) — российский и азербайджанский футболист.